Букль де Сен-Сен-Дени () — шоссейная однодневная велогонка, проводившаяся по дорогам французского департамента Сен-Сен-Дени.

История 
Гонка была основана в 1945 году и почти ежегодно проводилась до 1974 года, после чего была закрыта. В 1998 году по случаю Чемпионата мира с футболу, который проходил во Франции, гонка была санкционирована Международным союзом велосипедистов и вновь проведена 31 мая в рамках Велошоссейного кубка Франции.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Букль де Сен-Сен-Дени на Cycling Archives
 
 
 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1945 года
Исчезли в 1998 году